Бауц () — многозначный термин.

  — немецкая компания; производитель сельскохозяйственной техники.
 Бауц — прозвище дворянского рода .

  (1972) — немецкий биолог и общественный деятель.
  (1906–1979) — германский теолог и писатель.
 Бауц, Эрих (1913—1986) — немецкий шоссейный велогонщик; трёхкратный чемпион Германии.